est la formule brute de plusieurs isomères.

 indane, numéro CAS 
 
 benzoprop-1-ène ou β-méthylstyrène ou 1-phénylpropène
 cis-β-méthylstyrène, numéro CAS 
 trans-β-méthylstyrène, numéro CAS 
 benzoprop-2-ène ou allylbenzène ou 3-phénylpropène, numéro CAS 
 
 α-méthylstyrène ou 2-phénylpropène, numéro CAS 
 2-méthylstyrène, numéro CAS 
 3-méthylstyrène, numéro CAS 
 4-méthylstyrène, numéro CAS